Suringar ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Conrad Bernard Suringar (1802–1874), deutscher Mediziner und Historiker
 Lucas Suringar (1770–1833), niederländischer reformierter Theologe
 Willem Frederik Reinier Suringar (1832–1898), niederländischer Botaniker